

Жінки 
 Талалаєва Любов Андріївна (1953—2021) — російська радянська гребчиха. Срібна призерка літніх Олімпійських ігор у Монреалі.
 Кучма Людмила Миколаївна (* 1940; Талалаєва) — дружина другого Президента України Леоніда Кучми (1994—2005).

Чоловіки 
 Талалаєв Андрій Вікторович (* 1972) — радянський та російський футболіст, нападник. Після закінчення ігрової кар'єри — тренер.
 Талалаєв Василь Іванович (1918—1945) — червоноармієць, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Талалаєв Володимир Тимофійович (1886—1947) — радянський патологоанатом. Заслужений діяч науки РРФСР.

Див. також 
 Талалай
 Талалаєвка
 Талалаївка